Троицкое — село в Тюльганском районе Оренбургской области, административный центр Троицкого сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на восток от районного центра поселка  Тюльган.

История 
Село основано в 1775 году. В советское время работал колхозы "Гигант", «Новый мир», «Красный пахарь», «Красный гвардеец»,  им. Максима Горького и им.Ленина.

Население
Население составляло 1234 человек в 2002 году (русские 91%), 1096 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района